dawna nazwa Mediatextu
 VideoTEL – oprogramowanie